26-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 27 марта по 22 ноября 1964 года. Победителем турнира стало тбилисское «Динамо» (первый чемпионский титул).

В высшей количество команд было сокращено до 17 коллективов. По итогам прошлогоднего чемпионаты группу сильнейших покинули: ленинградское «Динамо», московский «Локомотив», ереванский «Арарат», харьковский «Авангард» и «Пахтакор» из Ташкента. Пополнили высшую лигу ярославский «Шинник» и горьковская «Волга».

Прошлогодний чемпион московское «Динамо» закончило первый круг на девятом месте, потерпев поражений. В лидеры турнира вышли «Торпедо» и тбилисское «Динамо». Обе закончили чемпионат с 46 очками. У «Торпедо» по итогам были лучшие показатели по забитым и пропущенным голам — 52 и 19, соотвественно. В свою очередь, тбилисское «Динамо», тренировал которое Гавриил Качалин, обладало положительным перевесом по результатам личных встреч — 1:1 и 3:1. Между двумя претендентами был проведён дополнительный матч на нейтральном поле в Ташкенте. Победу в нём одержало «Динамо» со счётом 4:1 и оно впервые стало чемпионом СССР по футболу.

Итоговая таблица

Чемпионская гонка

Дополнительные матчи

За 1-е место

За 13-е место 
По итогам чемпионата по 27 очков имели «Зенит», «Нефтяник», «Торпедо» (Кутаиси) и «Волга». Между двумя командами, имевшими наихудшую разность забитых и пропущенных мячей (ими оказались «Торпедо» и «Волга»), был проведён матч, проигравший в котором вылетал из первой группы класса «А».

Несколько ведущих игроков «Волги» после окончания чемпионата были отправлены в зарубежное турне, усилив другой клуб, и вернулись к матчу уставшими. К тому же в связи с отсутствием у «Торпедо» вратаря Рамаза Урушадзе, игравшего в составе сборной товарищеские матчи, Федерация футбола СССР не допустила к игре лучшего форварда «Волги» Геннадия Забелина.

Призы

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы матчей

Чемпионат СССР по футболу 1964
1964